A 35-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 1 și 3 martie 2019 la Glasgow, Regatul Unit. Aceasta a fost a doua oară când Glasgow a găzduit acest eveniment, prima ediție găzduită de acest oraș având loc în 1990. Au participat 589 de sportivi din 49 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Emirates Arena din Glasgow. Aceasta a fost inaugurată în anul 2014.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 

12 atleți au reprezentat România.

 Alina Rotaru – lungime – locul 5
 Claudia Bobocea – 1500 m – locul 6
 Florentina Marincu-Iusco – lungime – locul 8
 Bianca Răzor – 800 m – locul 9
 Daniela Stanciu – înălțime – locul 11
 Andrei Gag – greutate – locul 15
 Petre Rezmiveș – 60 m - locul 21
 Dorin Andrei Rusu – 1500 m - locul 25
 Marina Baboi – 60 m - locul 30
 Andrea Miklós – 400 m - locul 31
 Ionuț Neagoe – 60 m - locul 35
 Alexandru Terpezan – 60 m - locul 38

Participarea Republicii Moldova la campionat 
O atletă a reprezentat Republica Moldova.

 Dimitriana Surdu – greutate - locul 9

Note

Legături externe 

  
  European Athletics Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  2019 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
2019
Atletism
Glasgow